Rio Pedro kan syfta på:

Brasilien 
1 Rio São Pedro (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -22,67, long -43,63), 
2 Rio José Pedro, vattendrag, Minas Gerais,

Spanien 
3 Río Pedro, Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar